El término This Is The Life puede referirse a:

 This is The Life (serie de televisión) (1950-1980), serie de televisión de Estados Unidos.
 This is the Life (película de 1933), dirigida por Albert de Courville.
 This is the Life (película de 1944), dirigida por Felix E. Feist.
 This is the Life (película de 2008), dirigida por Ava DuVernay.
 This is the Life (álbum de Amy Macdonald) (2007).
 «This is the life» (canción de Amy Macdonald) (2007).